Ел Махистрал има више значења:

 Ел Махистрал (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Махистрал (Амека), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Махистрал (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Махистрал (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Махистрал (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику